Majorette bezeichnet:

eine Spielzeugmarke: Majorette (Spielzeug)
eine Tänzerin in Uniform: Majorette (Tänzerin)